Adrián Gyutai – węgierski motocyklista.

Statystyki w MMŚ

Sezony

Starty

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Węgierscy kierowcy MotoGP